Ciosaniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Ciosaniec, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ciosaniec, village de la voïvodie de Lubusz